Bandeirantensi – abitanti di Bandeirante
Bandeirantensi – abitanti di Bandeirantes (Mato Grosso do Sul)
Bandeirantensi – abitanti di Bandeirantes (Paraná)
Bandeirantensi – abitanti di Bandeirantes do Tocantins